Джонни Уитворт (; род. 31 октября 1975, Чарльстон, Южная Каролина, США) — американский актёр, наиболее известный по роли суперзлодея Рэя Кэрригана по кличке «Блэкаут» в фильме «Призрачный гонщик 2», а также по роли Кейджа Уоллеса, одного из центральных антагонистов во втором сезоне телесериала «Сотня».

Биография 
Джонни Уитворт родился 31 октября 1975 года в Чарльстоне, Южная Каролина. После того, как родители будущего актёра развелись, он жил сначала с отцом в Техасе, потом переехал к матери в Лос-Анджелес. Дебютировал на широком экране в 1995 году, снявшись в фильме «Прощай, любовь».

С 2015 по 2016 снимался в сериале «Слепая зона».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся 31 октября
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Чарлстоне (Южная Каролина)